|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Barcelona (officieel Barcelona Ladies Open) van 2009 vond plaats van 13 tot en met 19 april 2009 in de Spaanse stad Barcelona. Er werd gespeeld op een gravel-ondergrond.

Enkelspel 
Het eerste reekshoofd, de Française Alizé Cornet, sneuvelde al in de eerste ronde.

De ongeplaatste Italiaanse Roberta Vinci won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als zesde geplaatste titelverdedigster Maria Kirilenko (Rusland) in twee sets. Vinci wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Barcelona op haar naam te schrijven. Het was haar tweede WTA-titel, de enige van 2009.

De Belgische Kirsten Flipkens wist haar openingspartij niet te winnen.

Er waren geen Nederlandse deelneemsters.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale 
{{Wedstrijdschema laatste 2 zonder 3 met 3 sets
| RD1=Finale
| team-width=175

| RD1-seed1=6
| RD1-team1= Maria Kirilenko
| RD1-score1-1=0
| RD1-score1-2=4
| RD1-score1-3= 
| RD1-seed2= 
| RD1-team2= Roberta Vinci
| RD1-score2-1=6
| RD1-score2-2=6
| RD1-score2-3= 
}}

 Bovenste helft 

 Dubbelspel 

Titelverdedigsters Lourdes Domínguez Lino en Arantxa Parra Santonja werden in de eerste ronde uitgeschakeld door de latere winnaressen.

Het als eerste geplaatste Spaanse duo Nuria Llagostera Vives / María José Martínez Sánchez''' won het toernooi. Zij versloegen in de finale het ongeplaatste koppel Sorana Cîrstea en Andreja Klepač in de match-tiebreak. Het was hun vierde gezamenlijke titel. Llagostera Vives had daarnaast vier eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Martínez Sánchez ook vier.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Barcelona 2009
Barcelona